Selkirkia (botanica) – genere di piante della famiglia Boraginaceae
Selkirkia (zoologia) – genere estinto di priapulidi della famiglia Selkirkiidae